Parks puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 

 Anton Parks (1967-), escritor y ensayista francés.
 Bert Parks (1914-1992), también conocido como Bertram Jacobson, actor, cantante, y presentador radiofónico y televisivo estadounidense.
 Larry Parks (1914-1975), actor teatral y cinematográfico estadounidense.
 Reynaldo Parks Pérez (1974-), futbolista costarricense.
 Rosa Parks (1913-2005), también conocida como Rosa Louise McCauley, costurera y activista estadounidense.
 Winston Antonio Parks Tifet (1981-), futbolista costarricense.

Toponimia 
 Parks, lugar designado por el censo y ubicado en el condado de Coconino, en el estado estadounidense de Arizona.

Miscelánea 
 Parks and Recreation, serie de televisión de comedia estadounidense transmitida por la cadena NBC.
 Walt Disney Parks and Resorts, división de la 'Walt Disney Company' que dirige, construye, y coordina, los parques temáticos de la compañía y los resorts vacacionales, así como una gran cantidad de sub-empresas orientadas al ocio.